Municipio de Hopkins puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Hopkins (condado de Whiteside, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Whiteside.
 Municipio de Hopkins (condado de Allegan, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Allegan.
 Municipio de Hopkins (condado de Nodaway, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Nodaway.